J86 peut faire référence à :
 HMS Salamander (J86), un dragueur de mine de la Royal Navy ;
 Pyothorax, d'après la classification internationale des maladies ;
 Sphéno-couronne (J86), une figure géométrique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres